Ранчос Вијехос има више значења:

 Ранчос Вијехос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчос Вијехос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику